Делафруз Багирова () — азербайджанская художница и педагог, доктор философии в области искусства, член Союза художников, мастер современного батика.

Биография 
Делафруз Багирова родилась в Баку в 1987 году в интеллигентной семье. В 2004 — 2008 годах получила высшее образование в Азербайджанской Государственной Художественной Академии имени Омера Эльдарова. В 2012 году получила степень магистра театрального декора в Азербайджанском Государственном Университете. В 2018 году защитила кандидатскую диссертацию по истории искусств.

Карьера 
Делафруз Багирова известна своими удивительными рисунками на шелке и льне.  Благодаря её художественному творчеству работы Делафруз Багировой неоднократно привлекали внимание публики на различных местных и международных выставках, в том числе:

 Выставки в Баку, Азербайджан, Молодые художники, художественная галерея "1969"
 Выставка батика, Международная художественная выставка в Сеуле
 В Южной Корее, России, Турции и Грузии работы Багировой были отмечены различными грамотами и заняли первые места.
 "Фестиваль Веры" в Москве.  Этот успех стал большим стимулом для его дальнейшей деятельности.

Среди её работ:

 триптих «Кони Карабаха» из горячего и холодного батика (2,5х70).
 «Огни Баку» заняли первое место на конкурсах, прошедших в Стамбуле и Баку
 «Древний рай» (2х1 м, горячий и холодный), (представлен на выставке, посвященной Гейдару Алиеву).
 «Мой любимый сад», «Подводный мир» (3х2 м, триптих), «Дерево успеха».
 «Олимпиада» (2х1 м, батик тепло-холод), «Птица Симург» (80х60 см), «Чайки» (2х40 см, чайник (батик тепло-холод)
 "Гранатовое дерево" (1х1м), а также полотенцесушители.  Это отражено в триптихе «Кони Карабаха» (2,5х70).

Примечания

Ссылки 
 Азербайджанские художники покоряют Европу – ФОТО
 Очередная творческая победа Бахрама Багирзаде – ФОТОСЕССИЯ

Художники Азербайджана
Родившиеся в Баку